Washingtonville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Washingtonville (New York)
Washingtonville (Ohio)
Washingtonville (Pennsylvania)